Bierlein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bierlein († 2014), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Brigitte Bierlein (* 1949), österreichische Juristin und Bundeskanzlerin
 Dietrich Bierlein (1928–2015), deutscher Mathematiker
 Ernst Bierlein (1880–1969), deutscher Landrat
 Karl Heinz Bierlein (* 1951),  deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer